Venstre kan syfta på
Venstre, Danmarks liberale parti – se Venstre (Danmark)
Radikale venstre – socialliberalt politiskt parti i Danmark
Venstre (Norge) – ett socialliberalt politiskt parti i Norge

Se även
Politisk vänster
Sosialistisk Venstre